Bejrut – stolica Libanu
 Beirut – zespół muzyczny